Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 552 dans le monde.

 Route européenne 552 traversant l’Allemagne et l’Autriche
 Route régionale 552 en Finlande
 Route nationale 552 en France